

Населені пункти та їхні частини
 Малянув — гміна в Турецькому повіті Великопольського воєводства
 Малянув — село в гміні Лютомерськ Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Малянув — село в гміні Малянув Турецького повіту Великопольського воєводства
 Малянув — частина села Валіхнови в гміні Сокольники Верушовського повіту Лодзинського воєводства

Примітки